Пабло Куевас и Давид Мареро су били браниоци титуле, али је Мареро одлучио да не учествује ове године. Куевас је играо са Марселом Гранољерсом, али су изгубили у четвртфиналу од Вашека Поспишила и Џека Сока.

Боб и Мајк Брајан су освојили турнир. У финалу су савладали Поспишила и Сока са 2:6, 6:3, [10:7].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2016.
Међународно првенство Италије у тенису — мушки парови